Пратт () — прізвище і похідний від нього топонім.

Прізвище

 Бейб Пратт (; 1916—1988) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Вікторія Пратт (; 1970) — канадська актриса і фітнес-модель.
 Джессіка Пратт (; 1979) — австралійська оперна співачка (сопрано).
 Іан Пратт (; ?) — співзасновник компаній XenSource та Bromium.
 Кріс Пратт (; 1979) — американський актор кіно та телебачення.
 Ніколь Пратт (; 1973) — колишня австралійська тенісистка.
 Нолан Пратт (; 1975) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Синтія Пратт (; 1945) — багамський політичний діяч, виконувач обов'язків Прем'єр-міністра країни у 2005 році.

Топонім

 Пратт — місто, штат Канзас
 Пратт — місто, штат Західна Вірджинія

Див. також 
 Прат (значення)